Уильям де Бошан () — ряд представителей английского знатного рода Бошанов:

 Уильям I де Бошан из Элмли (умер в 1170), английский землевладелец, феодальный барон Салварпа с 1130/1131, шериф Вустершира.
 Уильям II де Бошан из Элмли (умер в 1197), английский землевладелец, феодальный барон Салварпа и шериф Вустершира.
 Уильям IV де Бошан из Элмли (около 1215 — 1269), английский землевладелец, феодальный барон Салварпа и шериф Вустершира.
 Уильям де Бошан (около 1237 — 5/9 июня 1298), английский аристократ, 9-й граф Уорик с 1268 года, шериф Вустершира с 1269 года.
 Уильям де Бошан (около 1343 — 8 января 1411), английский аристократ, барон Абергавенни (по праву владения) с 1389 года, 1-й барон Бергавенни (Абергавенни) (по призывной грамоте) с 1392 года, капитан Кале в 1383—1389 годах, рыцарь Ордена подвязки с 1376 года, юстициарий Южного Уэльса и губернатор Пембрука в 1399—1401 годах.
 Уильям I де Бошан из Бедфорда (около 1185 — 1260), английский землевладелец, феодальный барон Бедфорд и кастелян Бедфордского замка с 1206/1207 года, барон казначейства в 1234 и 1237 годах, шериф Бедфордшира и Бакингемшира[en] в 1235—1237.
 Уильям II де Бошан из Бедфорда (умер в августе 1262), английский землевладелец, феодальный барон Бедфорд и кастелян Бедфордского замка с 1257.
 Уильям Певерил I де Бошан (умер в 1151/1157), брат Уолтера I де Бошана.
 Уильям Певерил II де Бошан (умер после 1166), сын Уильяма Певерила I.